Дежё Сентдьёрди (Сентдьёрдьи; ; 1915—1971) — венгерский военный лётчик, самый результативный венгерский ас в составе Люфтваффе нацистской Германии Второй мировой войны.

Биография 
Родился 16 января 1915 года в деревне  в Австро-Венгрии (ныне входит в  венгерского медье Шомодь).

После окончания школы, в 18 лет добровольцем вступил в Королевские венгерские ВВС. Первоначально служил механиком, позже прошёл подготовку лётчика — закончил авиационное училище в Секешфехерваре.

В качестве лётчика-истребителя принимал участие в операциях Второй мировой войны в Венгрии, летая на итальянском самолёте Fiat CR.32. Летом 1942 года Сентдьёрди был переведён в истребительную эскадрилью  («Шмель») и воевал на Восточном (советском) фронте.

Когда 1 мая 1944 года была образована элитная 101-я истребительная группа Puma Венгерских ВВС (101. Puma vadászrepülő osztály), Дежё Сентдьёрди был переведён в её истребительную эскадрилью  Он продолжал летать и одерживать воздушные победы, последняя из которых состоялась 15 апреля 1945 года. К концу войны он совершил более  вылетов, ни разу не потеряв свой самолёт, став самым успешным пилотом венгерских ВВС.

После войны вернулся домой и стал пилотом венгерской авиакомпании MASZOVLET (ныне — Malév), где работал с 1946 по 1949 годы. Между 1950 и 1956 годами Сентдьёрди несколько лет провёл в венгерских тюрьмах, затем снова вернулся в уже переименованную авиакомпанию Malév, налетав в ней  и преодолев более 5 миллионов километров. Погиб 28 августа 1971 года недалеко от Копенгагена во время аварии Ил-18 (самолёт упал в море при заходе на посадку), при этом менее чем через три недели он выходил в отставку. Был похоронен на  в Будапеште.

Именем Дежё Сентдьёрди названа авиационная база Военно-воздушных сил Венгрии в Кечкемете, оснащённая самолётами Миг-29 и JAS 39 Gripen.

Награды 
 Был награждён Железным крестом 2-го класса нацистской Германии и многими медалями Венгрии.

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны
 Венгрия во Второй мировой войне
 Авиабаза Кечкемет

Примечания

Ссылки 
 Névadónk: Szentgyörgyi Dezső
 Szentgyörgyi Dezső

Венгерские лётчики Второй мировой войны